Luisa Šarlota Dánská (30. října 1789, Kodaň – 28. března 1864, kodaň) byla dánská a norská princezna a sňatkem princezna-lankraběnka hesensko-kasselská.

Životopis 
Narodila se v paláci Christiansborg v Kodani jako nejmladší dcera prince Frederika Dánského a jeho ženy Žofie Frederiky Meklenbursko-Zvěřínské; jejím bratrem byl pozdější dánský král Kristián VIII. Jejími prarodiči z otcovy strany byli dánský král Frederik V. a jeho druhá žena Juliana Marie Brunšvicko-Wolfenbüttelská, z matčiny pak kníže Ludvík Mecklenburg-Schwerin a Šarlota Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldská.

Manželství a potomci 
Dne 10. listopadu roku 1810 se v paláci Amalienborg provdala za lankraběte Viléma Hesensko-Kasselského, syna Fridricha Hesensko-Kasselského a Karoliny Nasavsko-Usingenské. Z manželství vzešlo šest potomků:

 Karolina Frederika Marie Hesensko-Kasselská (15. srpna 1811 – 10. května 1829)
 Marie Hesensko-Kasselská (9. května 1814 – 28. července 1895), ⚭ 1832 Fridrich August Anhaltsko-Desavský (23. září 1799 – 4. prosince 1864)
 Luisa Hesensko-Kasselská (7. září 1817 – 29. září 1898), ⚭ 1842 Kristián (8. dubna 1818 – 29. ledna 1906), jako Kristián IX. dánský král od roku 1863 až do své smrti
 Fridrich Vilém Hesensko-Kasselský (26. listopadu 1820 – 14. října 1884),
 ⚭ 1844 Alexandra Nikolajevna Romanovová (24. června 1825 – 10. srpna 1844)
 ⚭ 1853 Anna Pruská (17. května 1836 – 12. června 1918)
 Augusta Žofie Frederika Hesensko-Kasselská (30. října 1823 – 17. července 1899), ⚭ 1854 baron Karel Frederik Blixen Finecke (15. srpna 1822 – 6. ledna 1873)
 Žofie Vilemína Hesensko-Kasselská (*/† 1827)

Luisa Šarlota je v linii po matce prababičkou ruského cara Mikuláše II., britského krále Jiřího V. či velkovévody lucemburského Viléma IV.

18. července roku 1851 se v Kodani za přítomnosti svého bratra Frederika Ferdinanda a ministrů zahraničí a spravedlnosti slavnostně vzdala všech svých nároků na dánský trůn ve prospěch své dcery Luisy, jež se jich obratem vzdala ve prospěch svého manžela, šlesvicko-holštýnského prince Kristiána, jenž pak po smrti dánského krále Frederika VII. 15. listopadu 1863 nastoupil na dánský trůn jako král Kristián IX.

Luisa Šarlota byla popisována jako žena se zájmem o umění a poezii, avšak praktická a hospodárná osoba, jež pevně držela v rukou kontrolu nad hospodařením dvora.

Zemřela 28. března 1864 v Christiansborgu.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://genealogy.euweb.cz/oldenburg/oldenburg3.html#LCFh

Oldenburkové
Hesensko-Kasselští
Luisa Šarlota Dánská
Luisa Šarlota Dánská
Hesensko-kasselské lantkraběnky
Narození v roce 1789
Narození 30. října
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1864
Úmrtí 28. března
Úmrtí v Kodani
Ženy